John Anderson může být:

 John Anderson (admirál) – kanadský admirál
 John Anderson (atlet) (1907–1948) – americký diskař
 John Anderson (baseballista) (1873–1949) – americký hráč baseballu
 John Anderson (biolog) (1833–1900) – skotský zoolog
 John Anderson (guvernér) (1858–1918) – britský koloniální guvernér
 John Anderson (filosof) (1893–1962) – skotský filosof
 John Anderson (fotbalista) – více osob
 John Anderson (herec) (1922–1992) – americký herec
 John Anderson (hokejista) (* 1957) – kanadský lední hokejista a trenér
 John Anderson (hudebník) (1921–1974) – americký swingový hudebník, hráč na trubku
 John Anderson (podnikatel) – novozélandský podnikatel
 John Anderson (politik) – více osob
 John Anderson (šachista) (* 1957) – anglický šachista
 John Anderson (zpěvák) (* 1954) – americký zpěvák country
 John Alexander Anderson (1834–1892) – americký politik
 John August Anderson (1876–1959) – americký astronom
 John Bayard Anderson (1922–2017) – americký politik
 John George Clark Anderson (1870–1952) – britský historik a epigrafik
 John D. Anderson – více osob
 John Henry Anderson (1814–1874) – skostský magik, vynálezce a spisovatel
 John Murray Anderson (1886–1954) – kanadský spisovatel a režisér
 John R. Anderson (* 1947) – americký psycholog
 John S. Anderson (* 1954) – australský jachtař
 John Stuart Anderson (1908–1990) – britský chemik
 John Anderson, pseudonym Heinricha Meyera (1904–1977), německo-amerického spisovatele a historika literatury